Karl Kuntze ist der Name folgender Personen:

* Karlheinz Kuntze (1924–2020), deutscher Mathematiker und Hochschullehrer
 Karl-Martin Kuntze (* 1948), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Carl Kuntze